Cruz maltesa puede referirse a:

 A la Cruz de Malta
 El nombre común de la planta Silene chalcedonica.
 El nombre común de la planta Tribulus terrestris.
 El mecanismo de movimiento continuo  Rueda de Ginebra.